Дышленко — фамилия. Известные носители:
 Дышленко, Борис Иванович (1941—2015) — русский писатель, прозаик, художник.
 Дышленко, Валентин Пантелеевич род. 1945) — советский футболист.
 Дышленко, Георгий Васильевич (1915—1994) — советский и российский живописец.
 Дышленко, Юрий Иванович (1936—1995) — советский и российский художник.